Die ostwestfälische Stadt Minden wurde in ihrer Geschichte zweimal belagert; siehe:

 Belagerung von Minden (1634), während des Dreißigjährigen Krieges (1618–1648)
 Belagerung von Minden (1758), während des Siebenjährigen Krieges (1756–1763)